State of Affairs peut faire référence à :
 State of Affairs, album de Kool and the Gang sorti en 1996 ;
 State of Affairs, album de type split sorti en 2004 ;
 State of Affairs, série télévisée américaine diffusée sur NBC en 2014.